

Klubovi u 4. HNL – zapad sezone 2008./09.

Ljestvica

Povezani članci  
 1. ŽNL Primorsko-goranska 2008./09.

Vanjske poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09 Zapad
4-zapad